Baham puede referirse a:

 Baham (ciudad), ciudad de Camerún.
 Baham (estrella), nombre de la estrella Theta Pegasi.